Kokkalis ist der Familienname folgender Personen:

 Sokratis Kokkalis (* 1939), griechischer Unternehmer